Lanark
Lanark (Illinois)
Condado de Lanark
Ou ainda:
New Lanark

Desambiguações de topônimos